Змагання з лижних перегонів на дистанції 50 кілометрів класичним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 24 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
Гонка розпочалась о 14:00 за місцевим часом (UTC+9)

Джерела